Allinson ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Allinson (1901–1975), englischer Fußballspieler
 Francis Greenleaf Allinson (1856–1931), US-amerikanischer klassischer Philologe
 Ian Allinson (* 1957), englischer Fußballspieler
 Jamie Allinson (* 1978), englischer Fußballspieler
 Leonard Allinson (* 1926), britischer Diplomat
 Lloyd Allinson (* 1993), englischer Fußballspieler